

Personnalités 

 Buddy Landel (1961-2015), catcheur américain ;
 Guy-Michel Landel (né en 1990), footballeur guinéen ;
 Michel Landel (né en 1951), industriel français ;
 Vincent Landel (né en 1941), archevêque catholique franco-marocain ;
 Vincent Landel (1958-2016), écrivain et critique littéraire français.